Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 2019 war ein Tenniswettbewerb in London.

Vorjahressiegerin war Angelique Kerber. Im Endspiel setzte sich die Rumänin Simona Halep mit 6:2 und 6:2 gegen die US-Amerikanerin Serena Williams durch.

Qualifikation 
Die Qualifikation der Wimbledon Championships für die Damen fand vom 25. bis 28. Juni 2019 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler haben sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 

Dameneinzel
2019